Cristian Garín a fost campionul en-titre, dar a pierdut în prima rundă în fața lui Federico Coria.

Carlos Alcaraz l-a învins pe Diego Schwartzman în finală, cu 6–4, 6–2, pentru a câștiga titlul la simplu la Rio Open 2022. Alcaraz a devenit cel mai tânăr câștigător al unui turneu ATP Tour 500 de când categoria a fost creată în 2009. După această victorie Alcaraz a intrat în top 20 al clasamentului ATP.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022